Елея (Elea; Ελέα) може да се отнася за:

 Елея, древногръцки град в Италия (римския: Велия)
 Елеати, древногръцка философска школа
 Елея (име), малко име
 Елея в Кирения, (турския Distrikt Girne), турския Северен Кипър
 Елея в район Никозия, турския Северен Кипър
 Елея, антична пътна станция, намирала се на пътя Сердика-Пауталия до село Долни Раковец
 Elea Foundation for Ethics in Globalization, швейцарска етична организация от декември 2006

Вижте също 
 Велия (пояснение)